Надежда Ивановна Сухова (род. 21 марта 1977, д. Ночка Никольского района Пензенской области) — российский учёный-правовед, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Саратовской государственной юридической академии, специалист по теории государства и права. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (с 2021).

Биография 
Надежда Ивановна Сухова родилась 21 марта 1977 года в деревне Ночка Никольского района Пензенской области.

 1997 год — 2002 год — учёба в Саратовской государственной академии права.
 2002 год — 2005 год — учёба в очной аспирантуре Саратовской государственной академии права по кафедре теории государства и права.
 С 2003 года — на преподавательской работе, работа куратором юридической клиники Саратовской государственной юридической академии.
 2005 год — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Механизм обеспечения социальной ценности права» под руководством профессора Виктора Лаврентьевича Кулапова.
 С 24 марта 2021 года — Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.

Научная деятельность 
В сферу научных интересов входит изучение проблем теории государства и права, проблем реализации норм права и другие. Читает курс «Теория и практика государственно-правового регулирования».

За годы работы Суховой Н. И. опубликовано более 60 научных работ среди которых несколько монографий и учебных пособий. Активно публикуется в ведущих научных журналах, таких как «Правовая культура», «Философия права» и других. Ее работы востребованы не только в родном вузе, но и в иных учебных заведениях.

Некоторые публикации

Диссертации

Монографии, учебные пособия

Статьи

Награды 
 Премия для научно-педагогических работников «Высота» (2020)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сухова Надежда Ивановна // Саратовская государственная юридическая академия
 Сухова Надежда Ивановна // Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
 Сухова Надежда Ивановна // Кто есть кто в Саратовской области
 Сухова Надежда Ивановна // Elibrary.ru

Юристы России
Правоведы России
Специалисты по теории права и государства
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Уполномоченные по правам человека в регионах России